Аллак — река в России, протекает по Каменскому району Алтайского края. Устье реки находится в 3178 км по правому берегу реки Обь. Длина реки составляет 30 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Барнаул до Новосибирского гидроузла, без реки Чумыш, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Оби
Реки Каменского района Алтайского края